Tkatschenko ( und  , ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alla Bastert-Tkachenko (* 1974), russische Tanzsportlerin
 Artjom Walerjewitsch Tkatschenko (* 1982), russischer Schauspieler.
 Heorhij Tkatschenko (1898–1993), ukrainischer Kobsar und Künstler
 Iwan Leonidowitsch Tkatschenko (1979–2011), russischer Eishockeyspieler
 Jekaterina Igorewna Tkatschenko (* 1995), russische Skirennläuferin
 Nadija Tkatschenko (* 1948), sowjetisch-ukrainische Fünfkämpferin

 Serhij Tkatschenko (* 1971), ukrainischer Eishockeytorwart
 Witali Tkatschenko (* 1937), sowjetischer Radrennfahrer
 Wladimir Petrowitsch Tkatschenko (* 1957), sowjetischer Basketballspieler